Il doppio  del Copa Petrobras Buenos Aires 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Brian Dabul e Sergio Roitman erano i detentori del titolo, ma Roitman si è ritirato dal tennis professionistico nel 2009.

Dabul ha fatto coppia con Carlos Berlocq e ha battuto in finale Jorge Aguilar e Federico Delbonis 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  Santiago Ventura (semifinali)
  Máximo González /  Sebastián Prieto (primo turno)

  Kaden Hensel /  Adam Hubble (quarti di finale)
  Rui Machado /  Leonardo Tavares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Petrobras Buenos Aires 2010